Estrée-Saint-Denis to kanton w okręgu Compiègne, w departamencie Oise, w Pikardii, we Francji. Ośrodkiem administracyjnym jest Estrées-Saint-Denis. Kanton ma powierzchnię 133,05 km² i liczy 14 907 mieszkańców.

Gminy

Linki zewnętrzne 
 

Departament Oise